John Harvey House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John Harvey House (Madisonville, Kentucky), NRHP-ID 88002731
 John Harvey House (Detroit, Michigan), NRHP-ID 91000354